Pengandonan (Pengandonan), een plaats in Indonesië
Pengandonan (Buay Madang Timur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing